Walek Dzedzej wł. Lesław (Leszek) "Cyril" Danicki (1953–2006) – polski muzyk, uliczny bard i poeta,
 Zdzisław Dzedzej (ur. 1955) – polski matematyk.